Această pagină este o listă de oameni sau personalități notabile care s-au născut în statul Alabama.

 

Oameni
Alabama